HMS Belos kan syfta på:

 – ett ubåtsräddningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1885, i tjänst från 1941
 – ett ubåtsbärgningsfartyg|ubåtsräddningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1961, i tjänst från 1963
 – ett ubåtsbärgningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1985, i tjänst från 1992